Грудзёндз:

 Грудзёндз — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство. 
 Грудзёндз — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Грудзёндзский повят, Куявско-Поморское воеводство.